Эредивизи 2019/2020 () — 64-й сезон чемпионата Нидерландов по футболу. Он начался 2 августа 2019 года, завершение планировалось на 10 мая 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир был сначала приостановлен,  В недоигранном чемпионате не был определён чемпион, однако произошло распределение команд в еврокубки на сезон 2020/2021.

Клубы-участники 
По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эксельсиор», «Де Графсхап» и «НАК Бреда». Их заменили «Твенте» (победитель Первого дивизиона), а также «Спарта» и «РКК Валвейк», занявшие соответственно 2-е и 8-е места в Первом дивизионе, а затем преуспевшие в плей-офф.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Ссылки 

 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Нидерландов на soccerway 

Чемпионат Нидерландов по футболу
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2019 году
Спорт в Нидерландах в 2020 году
Нидерланды 1